Елк има више значења:
 Елк (Пољска)
 Округ Елк (Канзас)
 Округ Елк (Пенсилванија)